Кёпрюлю может означать:

 Кёпрюлю — знатный род Османской империи, происходивший из Албании.
 Кёпрюлю, Мехмет Фуат (1890—1966) — турецкий государственный деятель, филолог, историк и публицист.
 Кёпрюлю Мехмед-паша (1575/1578/1583—1661) — великий визирь Османской империи.
 Кёпрюлю каньон — каньон в провинции Анталия, Турция.